Lionel Messi - futebolista argentino
 Lionel Corporation - popularmente conhecida como Lionel Trains, fundada em 1900 em Nova York
 Lionel, LLC -  incorporadora, projetista e importadora do ramo de trens de brinquedo e ferromodelismo
 Lionel Jospin - político e estadista francês

Desambiguação